Aceasta este o listă a orașelor de subordonare regională și raională din Ucraina în ordine alfabetică.
Așezările de tip urban sunt cuprinse în Lista așezărilor de tip urban din Ucraina.


Prescurtări.

Mun - Municipiu (Oraș cu statut de regiune 
Reg - Oraș de subordonare regională
Rai - Oraș de subordonare raională

Vezi și 
 Lista așezărilor de tip urban din Ucraina
 Organizarea administrativă a Ucrainei

Liste de orașe după țară
Lista
Liste de orașe din Europa
Liste de orașe după populație
Orașe